Forbes 2000 е списък на 2000 най-големи публични компании в света според версията на списанието Forbes. Най-голямата компания в рейтинга от 2012 г. е американската компания ExxonMobil, а рейтингите от 2013, 2014 и 2015 години оглавява най-голямата китайска търговска банка – ICBC.

Рейтинги на Форбс